Десять кораблей  Королевского флота назывались HMS Glory (слава), или его французский вариант, HMS Gloire:

 HMS Glory — 44-пушечный корабль 5 ранга, бывший французский 44-пушечный La Gloire, захвачен в 1747, продан на слом в 1763.
 HMS Glory — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1763; переименован в HMS Apollo в 1774; разобран в 1786.
 HMS Glory — 8-пушечный люггер, бывший французский Gloire. захвачен в 1781 разобран в 1783.
 HMS Glory — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга спущен на воду в 1788; превращен в плавучую тюрьму в 1809, в пороховой склад в 1814, разобран в 1825.
 HMS Gloire — 40-пушечный фрегат 5 ранга, бывший французский; захвачен в 1795; продан в 1802.
 HMS Gloire — 36-пушечный фрегат 5 ранга, бывший французский; захвачен в 1806; разобран в 1812.
 HMS Gloire — 38-пушечный фрегат 5 ранга, бывший французский Iphigenie. Захвачен в 1814, взят в британскую службу как HMS Palma (1814); в том же году переименован в HMS Gloire, продан в 1817.
 HMS Glory — додредноутный линкор типа Canopus; спущен на воду в 1899; переименован в HMS Crescent в 1920, одновременно с переделкой в плавучую казарму; разобран в 1922.
 HMS Glory IV — бывший русский крейсер «Аскольд»; захвачен в 1918; использовался как плавучая казарма, пока не был возвращен Советскому флоту в 1920.
 HMS Glory (R62) — авианосец типа Colossus; спущен на воду в 1943; отправлен на слом в 1961.

См. также 
HMS Glorious
HMS Glorieux